Cikembang (Kertasari), een plaats in Indonesië
Cikembang (Caringin), een plaats in Indonesië